Urbar est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Urbar, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat
Urbar, ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat